Вальдемарас Рупшис (род. 2 мая 1967, Шяуляй, ЛССР, СССР) — генерал-лейтенант, командующий Вооружёнными силами Литвы c 2019 года.

Биография 
Родился 2 мая 1967 года в Шяуляе. 

Военную карьеру начал в 1985 году с поступления в Новочеркасское Высшее Военное Училище. В 1987 году в звании сержанта являлся заместителем командира взвода курсантов 414 учебной группы. В 1989 году, в связи с политическими событиями в СССР, прекратил обучение и убыл в Литву незадолго до окончания.

С 1992 года служил командиром мотодесантного взвода шяуляйской бригады полевой армии, затем командовал ротой.

В 1996 году был назначен начальником штаба и заместителем начальника штаба мотострелкового пехотного батальона в Каунасе, а затем начальником оперативного отдела штаба батальона.

С 2001 по 2005 год служил в звании майора, после чего стал подполковником.

В 2016 году был назначен на должность командующего Сухопутными войсками, указом Президента Литовской Республики ему было присвоено звание бригадного генерала. В ноябре 2018 года был повышен в звании до генерал-майора.

По состоянию на 24 июля 2019 года, генерал-майор Вальдемарас Рупшис указом Президента Литовской Республики занял пост командующего Вооруженных сил Литвы.

29 ноября 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа присвоил ему звание генерал-лейтенанта — наивысшее в стране.

В свободное время интересуется историческими документальными фильмами, военной историей и кинологией.

Примечания 

Генералы Литвы